Pack (gemeente), gemeente in het district Voitsberg in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark
George Pack, zakenman en landeigenaar
Charles Lathrop Pack, kleinkind van de bovenstaande zakenman, tevens ondernemer in de houtindustrie